

Personaggi immaginari 
 Janice – personaggio dei Muppet
 Janice Rand – personaggio dell'universo di Star Trek
 Janice Soprano – personaggio della serie televisiva I Soprano

Altro 
 Janice – nome proprio di persona femminile, ipocoristico inglese di Giovanna
 Janice – comune della Regione di Banská Bystrica, in Slovacchia